Bibracte (historische stad), een historische vestingstad
Bibracte (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen